Шо́рникова — русская фамилия. Известные носители:

 Шорникова, Елена Михайловна (1995) — российская регбистка.
 Шорникова, Мария Исааковна (1955—2019) — советский и российский музыковед.
 Шорникова, Полина Валентиновна (1986) — российская пловчиха.